Kapital ima več pomenov:
 Kapital v ekonomiji
 Kapital - knjiga Karla Marxa
 Kapital - slovenska revija
 Kapital - ime albuma slovenske glasbene skupine Laibach